Urakkalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Urakkalampi (sjö, lat 67,20, long 25,30), Lappland, 
 Urakkalampi (sjö, lat 67,03, long 26,83), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar